Anna Makarowa
 Antonina Makarowa
 Galina Makarowa
 Jekatierina Makarowa
 Jelena Makarowa
 Ksienija Makarowa
 Natalia Makarowa
 Nina Makarowa
 Tatjana Makarowa (pilotka)
 Tatjana Makarowa (pisarka)
 Tamara Makarowa